Чур — село в Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Республики. Административный центр муниципального образования «Чуровское».

История 
Село основано в 1861 году. В то время здесь была построена тюрьма для политических заключённых, рядом с которой стали селиться её работники. В 1910 году около тюрьмы прокладывалась узкоколейная Увинско-Узгинская железная дорога, на строительстве которой были задействованы местные политузники. В результате строительства возле тюрьмы появилась железнодорожная станция, получившая имя Чур — по протекающей рядом лесной реке. Вскоре на станции начали селиться железнодорожники и лесозаготовители, накануне Первой мировой войны здесь было создано лесничество.

Во время Гражданской войны станция была почти полностью уничтожена белогвардейцами, но после окончания боёв была вскоре восстановлена, и посёлок стал быстро развиваться. Главным предприятием Чура стал леспромхоз. В довоенный период на станции были построены магазин, школа, больница, появились первые многоквартирные дома для рабочих-лесозаготовителей. В 1938 году посёлок сильно пострадал от лесного пожара.

В годы Великой Отечественной войны началось строительство ширококолейной железной дороги Ижевск — Балезино, призванной соединить коротким путём северный и южный ходы Транссиба. В Чуре новая дорога заменила узкоколейную Узгинскую ветку. В марте 1943 года Чур получил статус посёлка городского типа.

В 1952 году на станции был построен новый каменный вокзал, одновременно для нужд железной дороги велось строительство водонапорной башни. В 1958 году в связи с отсутствием лесосечного фонда закрылся леспромхоз. На его базе была открыта республиканская туберкулёзная больница.

В 1976 году началось строительство Чуровского завода силикатных стеновых материалов. Завод был сдан в эксплуатацию в 1982 году и с тех пор является градообразующим предприятием посёлка.

В 1991 году Чур был преобразован сначала в посёлок сельского типа, а в октябре 2004 года — в село.

География 
Село расположено на реке Чур в центральной части Якшур-Бодьинского района.

Население 

Национальный состав (2002): русские — 66,1 %, удмурты — 25,2 %, татары — 5,8 %..

Транспорт 
В селе находится станция Чур Балезинского направления Ижевского региона Горьковской железной дороги. От села на восток также проходит автомобильная дорога к , расстояние до Р-321 около 12,3 км.

Чур связан со столицей Удмуртии и районным центром регулярными автобусными маршрутами (№ 324 и № 125). Курсирующие через станцию Чур пригородные поезда соединяют село с Ижевском и крупными райцентрами республики (посёлки Игра и Балезино).

Примечания 

Населённые пункты Якшур-Бодьинского района
Бывшие посёлки городского типа Удмуртии